«Conception» puede referirse a:

Significado 
Biología
 Concepción, o fecundación.

Entretenimiento 
Películas
 Conception (2011), película dirigida por Josh Stolberg.
Música
 Conception (1989-), banda de Noruega.
 Conception (1956), álbum de Miles Davis.
 Conception (1950), canción de George Shearing.
Videojuegos
 Conception (videojuego), videojuego japonés desarrollado por Spike.

Toponimia 
 Conception, lugar designado por el censo en Missouri, Estados Unidos.
 Conception, isla en Bahamas.
 Conception, isla en Seychelles.